Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2006-2007 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in LegADue, le squadre classificatesi tra il 9º e il 14º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B. Le ultime 2 classificate retrocedono direttamente in serie B2.

I Play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. I quarti di finale si svolgono al meglio delle 3 partite mentre semifinali e finali al meglio delle 5.

Squadre

Girone A

Girone B

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Play-off 1

Play-off 2

Finale Scudetto

Play-out

Primo turno
Sono ammesse ai play-out le squadre classificate dal 9º al 12º posto di ognuno dei due gironi della fase di qualificazione. Chi vince due gare è salvo.
Le formazioni classificate al 13º e 14º posto di ognuno dei due gironi entrano in gioco nel Secondo turno.
Le formazioni classificate al 15º e 16º posto di ognuno dei due gironi retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Secondo turno
Le formazioni che perdono due partite retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Verdetti
 Campione d'Italia Dilettanti - Promosso in Legadue:   Formazione: Nicola Bongi, Leonardo Zaccariello, Matteo Bertolazzi, Fiorello Toppo, Luciano Masieri, Andrea Cinciarini, Oscar Chiaramello, Stefano Borsato, Francesco Modica, Mike Gizzi. Allenatore: Maurizio Lasi.
 Promosso in Legadue:  Formazione: Francesco Guarino, Riccardo Silvestrini, Tommaso Plateo, Manuel Carrizo, Filippo Gagliardo, Mario Josè Ghersetti, Riccardo Acciai, Piero Mariani, Diego Banti, Pietro Bianchi, Giancarlo Palombita, Andrea Iannilli. Allenatore: Franco Gramenzi.
 Vincitrice Coppa Italia serie B1:  Assigeco CasalpusterlengoFormazione: Riccardo Perego, Federico Antinori, Pierpaolo Picazio, Alexander Simoncelli, Federico Bellina, David Pennisi, Mario Boni, Marko Micevic, Luca Conte, Filippo Tagliabue, Mattias Drigo. Allenatore: Walter De Raffaele.
 Retrocessa in B2:  Goldengas Senigallia
 Retrocessa in B2:  Acegas Aps Trieste
 Retrocessa in B2:  Banca Marche Ancona
 Retrocessa in B2:  Nuova Pallacanestro Gorizia
 Retrocessa in B2:  Pompea Codis Atri
 Retrocessa in B2:  TLC Italia Palestrina
 Retrocessa in B2:  Rio Casa Mia Palermo
 Non ammessa alla stagione successiva: Caricento Cento 
 Ripescate: Se.Ge.Tra. Ferentino

Note

Bibliografia
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2007

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2006-2007

Collegamenti esterni
 https://web.archive.org/web/20080502171559/http://www.catchweb.net/basket/siti-squadre/SERIE%20B/cento/Cento-benedetto-XIV.htm

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007